

Geografia

Austria 
 Maria-Lanzendorf – comune nel distretto di Wien-Umgebung (Bassa Austria)
 Lanzendorf – comune nel distretto di Wien-Umgebung (Bassa Austria)
 Lanzendorf – frazione di Bad Zell, comune nel distretto di Freistadt (Alta Austria)
 Lanzendorf – ex comune ora frazione di Mistelbach, città nel distretto di Mistelbach (Bassa Austria)
 Lanzendorf bei Böheimkirchen – frazione di Böheimkirchen, comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Lanzendorf bei Kasten – frazione di Kasten bei Böheimkirchen, comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Oberlanzendorf – ex comune ora frazione di Lanzendorf, comune nel distretto di Wien-Umgebung (Bassa Austria)
 Unterlanzendorf – ex comune ora frazione di Lanzendorf, comune nel distretto di Wien-Umgebung (Bassa Austria)

Germania 
 Lanzendorf – ex comune ora frazione di Himmelkron, comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Lanzendorf – frazione di Windsbach, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)